Pieńkowski, Pieńkowska:
 Alina Pienkowska, działaczka opozycyjna w latach PRL
 Hanna Pieńkowska, polski historyk sztuki i konserwator zabytków
 Jolanta Pieńkowska, polska dziennikarka
 Karolina Pieńkowska, polska judoczka
 Małgorzata Pieńkowska, polska aktorka
 Grzegorz Pieńkowski, polski, geolog, profesor, konsul generalny RP w Sydney (1991–1996)
 Ignacy Pieńkowski (1877, w Dołubowie (Dołubniowie) na Podlasiu - 1948 w Krakowie), polski malarz
 Jan Pieńkowski, polsko-brytyjski ilustrator i autor książek i komiksów dla dzieci
 Kazimierz Pieńkowski, rektor Politechniki Białostockiej 1988-1993
 Oleg Pieńkowski (ros.: Олег Пеньковский; 1919–1963), wysoki oficer radzieckiego wywiadu wojskowego GRU
 Piotr Pieńkowski, redaktor czasopisma Świata Gier Komputerowych
 Romuald Pieńkowski (1906–1955), architekt i urbanista
 Ryszard Pieńkowski (ur. 19 maja 1948[1]) – założyciel grupy INFOR,
 Stanisław Pieńkowski
 Stanisław Pieńkowski (1872, w Siedlcach - 1944, w Częstochowie), krytyk literacki i teatralny, publicysta
 Stanisław Maria Pieńkowski (1900, w Warszawie - 1989), żołnierz
 Stefan Pieńkowski (1883–1953), polski fizyk, rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 Stefan Pieńkowski (1885–1940), polski neurolog i psychiatra, major Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Wacław Pieńkowski, powstaniec warszawski
 Waldemar Pieńkowski (ur. 1958), polski inżynier, przewodniczący Rady Miasta Ełk (2006-2010), dwukrotny zwycięzca Wielkiego Finału Jednego z dziesięciu (2013, 2018)
 Wincenty a Paulo Pieńkowski (1786–1863), biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski
 Władysław Pieńkowski (1846, w Piotrkowie Trybunalskim – 1919, w Łodzi)

Zobacz też 
 Kultura chojnicko-pieńkowska
 Kultura pieńkowska